Metropolia ( metrópolis „miasto macierzyste, stolica”, od  méter „matka” +  pólis „miasto”).

 metropolia – duże miasto, które stanowi centrum gospodarcze i kulturalne większego obszaru (zobacz też: obszar metropolitalny)
 metropolia – w antycznej Grecji polis, której obywatele zakładali miasta-kolonie połączone z nią gospodarczo i kulturowo
 metropolia – państwo imperialistyczne w stosunku do kolonii
 metropolia – prowincja kościelna złożona z kilku diecezji, podległa metropolicie
 Metropolia – czasopismo biznesowo-edukacyjne wydawane w Wielkiej Brytanii dla społeczności polskiej

Zobacz też 
 Metropolis